Frank White peut désigner :
 Frank White (1927-1994), un botaniste britannique ;
 Frank D. White (1933-2003), un homme politique aux États-Unis ;
 Frank White (né en 1950), un joueur américain de baseball.